Квалификације за Европско првенство у рукомету за мушкарце 2012 одржане су у организацији Европске рукометне федерације ЕХФ од јуна 2010. до јуна 2011. Репрезентације Србије и Француске директво су се пласирале за првенство, Србија као домаћин и Француска као победник последњег Европског првенства. 

За квалификације се пријавило 37 репрезентација, које су се бориле за 14 места које воде на ЕП. Квалификације су подељене у два круга.

Први круг

Жреб 

Учествовало је 12 репрезентација подељених у 3 групе по 4. Победник сваке групе се пласирао у други круг квалификација.
По једна репрезентација из сваке групе је изабрана да буде домаћин квалификационог турнира за своју групу.

Група 1 
Турнир је одржан у Лондону.

Група 2 
Турнир је одржан у Тбилисију.

 Летонија се пласирала у други круг јер је имала најбољи међусобни скор у троуглу са Финском и Италијом.

Група 3 
Турнир је одржан у Луксембургу.

Други круг 
У другом кругу квалификација је учествовало 28 репрезентација подељених у 7 група по 4. По две најбоље пласиране репрезентација из сваке групе су се пласирале на Европско првенство у рукомету 2012.. Следећи тимови су учествовали у другом кругу квалификација:
 14 репрезентација са Европско првенство у рукомету 2010.: , , , , , , , , , , , , , .
 7 победника група са европских квалификација за Светско првенство у рукомету 2011.: , , , , , , .
 4 додатна места према ЕХФ рангирању: , , , .
 3 победника група из првог круга квалификација: , ,

Жреб

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Спољашње везе 
 ЕХФ 

Европско првенство у рукомету 2012.